Pelinu ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Pelinu (Călărași), Dorf im Kreis Călărași
 Pelinu (Constanța), Dorf im Kreis Constanța